Ufa eller UFA kan syfta på:

Ufa, Ryssland – en stad i Ryssland
Ufa (djur) –ett släkte av fjärilar
Ufa (flod) –en flod i Ryssland
8498 Ufa – en asteroid
Ufa – tysk filmkoncern, se Universum Film AG